Ел Гваче има више значења:

 Ел Гваче (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Гваче (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику